John Latham, artista.
 John Greig Latham, magistrato e politico australiano.
 John Latham, manager statunitense coinvolto nello scandalo Whitewater.
 John Latham, ornitologo inglese.